Brueys

 David Augustin de Brueys (1640-1723), poète et théologien français.
 François Paul de Brueys d'Aigalliers (1753-1798), vice-amiral français.

Homonymie de patronyme